Субтропический лес — лес, произрастающий в субтропических поясах как Северного, так Южного полушарий. Здесь почти не осталось природных старых лесных массивов, большую часть субтропических лесов составляют культурные посадки.

Подразделяется на зоны гемигилей, муссонных смешанных лесов и средиземноморских летнесухих лесов и кустарников. Позднее Калесник С. В. рассматривал гемигилеи и муссонные смешанные леса как единую ландшафтную зону субтропических вечнозелёных и смешанных лесов. В состав новой зоны вошло Закавказье, в котором зональная субтропическая растительность сменилась широколиственными лесами с вечнозелёным подлеском (класс Carpino-Fagetea sylvaticae). Если одни географы занимались слиянием, то другие продолжили обособлять переходные зоны. Лесотундра дополнилась подтайгой и субсредиземноморской ландшафтной зоной. Субсредиземноморскую зону откололи от средиземноморской. Субсредиземноморский тип ландшафтов характерен для южного берега Крыма и участка от полуострова Абрау до окрестностей Туапсе.

Климат 

Субтропический климат характеризуется отсутствием продолжительных отрицательных температур в течение всего года, поэтому морозы не приостанавливают вегетацию растений. Смена времён года происходит в связи с периодическими сезонными сменами господствующих воздушных масс. Перемещение воздушных масс с востока на запад (западный перенос воздуха) определяет преимущественное увлажнение восточного края материков. Районы, находящиеся под его влиянием в течение всего года, не испытывают сезонных изменений уровня осадков. Климат районов, в которых такие воздушные течения зимой заменяются движением холодных северо-западных воздушных масс с материка, является муссонным, с сухой зимой и обильным летним увлажнением.

На западе материков ситуация противоположная. Летом здесь господствуют тропические воздушные массы с повышенным атмосферным давлением, для которых характерным небольшая облачность и влажность, и скудные осадки; зимой сюда приходят воздушные массы умеренных широт, приносящие циклоны. Так обуславливается западный приокеанический (средиземноморский) климат с зимним обилием осадков.
Континентальный климат, присущий районам, удалённым от океана, характеризуется дефицитом осадков в течение всего года.

Средиземноморские летнесухие леса и кустарники 

Центральное место в этой зоне принадлежит классу растительных формаций жестколистных лесов. Жестколистные летнесухие леса произрастают в субтропических поясах на западных окраинах материков, наибольшую площадь они занимают в районе Средиземного моря. Гораздо меньше их в Северной Америке (Калифорния), на западе Южной Америки (в средней части Чили), на юге и западе Австралии, в Южной Африке, на севере Новой Зеландии. Климат сухой, осадки в виде дождя выпадают зимой, от 500 до 1000 мм в год, даже слабые морозы случаются крайне редко, лето засушливое и жаркое. Характерными особенностями этих лесов являются
 Преобладание ксерофильных, жестколистных пород со склерофитными листьями. Механические ткани их листьев и стеблей развиты таким образом, что при нехватке воды сохраняется их жёсткость и завядание внешне незаметно.
 Полог леса одноярусный, кроны широкие.
 Подлесок густой, из вечнозелёных кустарников.
 Стволы деревьев одеты мощной коркой или пробкой, начинают ветвиться почти от земли.
Здесь растут вечнозелёные дубы и различные хвойные (сосны, пинии, кедры), можжевельники, благородный лавр, земляничное дерево, ежегодно сбрасывающее кору, дикие маслины, розы, мирт.

Средиземноморье 
Классы зональной растительности (подход Браун-Бланке): , , . Ниже описаны примеры средиземноморских лесов и кустарниковых зарослей.

 Леса из вечнозелёных дубов: каменного, пробкового и кермеcового с участием маслины лесной и других видов.
 Леса из средиземноморских сосен: приморской, итальянской, алеппской.
 Реликтовые леса из кипариса вечнозелёного и лавра благородного.
 Для маквиса характерны сообщества из видов можжевельника, фисташки, вечнозелёных дубов и жостера, к которым местами подключаются маслина, цератония и мирт обыкновенный.
 Фригана и гарига покрыты зарослями розмарина лекарственного, ладанника, тимьяна, зверобоя и лаванды.

Распространённый в регионе класс Quercetea pubescentis (дуба пушистого) считается зональным не для средиземноморской, а для неморальной лесной зоны. К нему причислено много интересных видов: от кедра ливанского до конского каштана и сирени обыкновенной.

Азорские и Канарские острова, Мадейра 

Классы зональной растительности (подход Браун-Бланке): , , , , . Далее прилагается сокращенный список лесов и кустарниковых зарослей этой островной территории.

 Вечнозелёные леса из лавра азорского с участием персеи индийской, клетры древовидной, Visnea mocanera и питтоспорума волнистого.
 Леса из сосны канарской.
 Полусухие редколесья из можжевельника красноплодного, финика канарского и видов маслины. Заросли жостера и майтенуса.
 Суккулентная растительность представлена молочаем канарским и клейнией олеандролистной.

Муссонные смешанные леса 
Муссонные смешанные леса произрастают в местах с тёплым климатом с выраженными сухим зимним и влажным летним сезонами, преимущественно на восточных окраинах материков Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. Отсутствие заметных сезонных перепадов температур позволяет развиваться вечнозелёной растительности. Флористический состав очень богат, например, в Восточном Китае около 20 тыс. видов. Основными лесообразующими породами являются вечнозелёные дубы и другие буковые, а также камелии, магнолии, сосны, пихты, криптомерии, бамбуки, представители семейств Лавровые, Пальмовые и др.

Ближе к экватору леса влаголюбивые, многоярусные, с лианами и густым подлеском, с удалением от экватора вечнозелёных видов становится меньше. Почвы, в основном краснозёмы и желтозёмы — малогумусны, часто оподзолены, структура у них непрочная.

Восточная Азия 
Класс зональной растительности и синтаксоны меньшего ранга с неясной принадлежностью: , Boninio-Machiletalia boninensis, Fico-Mallotetalia. Встречающиеся в этом регионе натуральные пихтово-тсуговые, кипарисовые и широколиственные леса образуют высотные пояса над перечисленными ниже лесами и кустарниками.

 Низменные лавровые леса, сложенные видами Machilus, которым сопутствуют коричник и вечнозелёная магнолия (михелия).
 Горные леса из видов кастанопсиса с участием Sсhima superba и алтингии. Под их пологом распространены камелия, вечнозелёный рододендрон, симплокос и ардизия.
 Горные леса из вечнозелёных дубов и литокарпусов. Здесь обычны волчелистник, падуб, гамамелисовые, пентафилаксовые.
 Сосновые рощи и заросли неприхотливых кустарников: Quercus phillyreoides, питтоспорума Тобира, рафиолеписа.
 Вторичные леса и кустарники из Mallotus japonicus, Zanthoxylum ailanthoides и Trema orientalis. Тут прописаны альбиция ленкоранская, клеродендрум трёхраздельный и токсикодендрон сочный.

При уничтожении зональной вечнозелёной растительности её место временно занимают сосновые и листопадные дубовые леса, обогащённые некоторыми южными элементами: ликвидамбаром формозским, хурмой восточной, павловнией Форчуна и дальбергией хубэйской.

Гемигилеи 

Гемигилеи — вечнозелёные, в более высоких широтах полулистопадные широколиственные леса, произрастают в местах с достаточно влажным климатом (более 1000 мм в год). К их ареалу относятся юго-восток США, юг Бразильского плоскогорья, юго-восток Африки, Северный остров Новой Зеландии. Климат восточных окраин материков более влажен. От влажнотропических лесов субтропический лес отличается меньшим видовым разнообразием, уменьшением количества эпифитов и лиан, а также появлением в древостое хвойных (подокарпусы, некоторые виды араукарии), древовидных папоротников.
Здесь преобладают густые влажные леса из вечнозелёных дубов, магнолий, камфорного лавра . Многочисленные лианы, заросли высоких бамбуков и различные кустарники усиливают своеобразие влажного субтропического леса.

Фауна 

Для фауны субтропических лесов характерно наличие видов умеренного и тропического поясов.

Животный мир Средиземноморья разнообразен, но он сильно пострадал в результате деятельности человека. Среди копытных преобладают виды небольших размеров: мелкий горный баран муфлон; бородатый, или безоаровый, козёл, благородные олени и лани. Хищных представляют лисица, шакал, хорёк, выдра. Субтропические леса являются местом зимовки многих птиц, обитающих в местах с суровой зимой.

См. также 
 Тропический лес
 Гималайские субтропические сосновые леса
 Гималайские субтропические широколиственные леса
 Переменно-влажные тропические леса

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140201212259/http://vseozemle.ru/2008-05-04-18-31-40/2008-05-04-18-39-16/8-2008-05-04-18-22-41/129-2008-05-10-14-01-56.html

Типы леса
Зоны растительности